Денни Моррисон (; 8 сентября 1985, Четвинд, Британская Колумбия) — канадский конькобежец, Олимпийский чемпион в командной гонке, двукратный чемпион мира на дистанции 1500 м, обладатель 9 наград мирового первенства.

Биография 
Впервые встал на коньки в три года. Первоначально бегал как шорт-треке, так и на большом овале. После 2003 года сконцентрировался на конькобежном спорте.

На Олимпиаде 2006 в Турине выиграл серебро, в финале сборная Канады уступила итальянцам. В том же году стал обладателем Кубка мира в командной гонке.

В следующем сезоне 2006/2007 на чемпионате мира по отдельным дистанциям выиграл три медали — серебро на 1000 м и в командной гонке, бронза на 1500 м. Стал третьим в Кубке мира на 1500 м.

В сезоне 2007/2008 стал чемпионом мира на 1500 метров, был третьим на 1000 м. В Кубке мира — второй на 1000 м и в командной гонке.

В 2009 году на чемпионате мира стал вторым на 1000 м и третьим на 1500 м. Завоевал второе золото в Кубке мира в командной гонке.

В 2010 году в Ванкувере стал олимпийским чемпионом в командной гонке совместно с Матьё Жиру и Лукас Маковски.

В следующем сезоне 2010/2011 не смог завоевать ни одного подиума на чемпионате мира и завоевал два подиума на этапах Кубка мира.

В 2012 году второй раз стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров.

Сезон 2012/2013 начал с победы на дистанции 1000 на первом этапе Кубка мира. Однако в декабре 2012 года, катаясь на лыжах, сломал ногу, и пропустил большую часть предолимпийского сезона.

Рекорд мира 
В течение одного года являлся рекордсменом мира на 1500 м.

14 марта 2008 года на этапе Кубка мира в Калгари пробежал 1500 м за 1.42,01 побив рекорд Эрбена Веннемарса. Через год 6 марта 2009 Шани Дэвис в Солт-Лейк-Сити пробежал эту дистанцию за 1.41,80.

Примечания

Ссылки 
 
 

Конькобежцы Канады
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года